Los Chucos, también conocido como San Isidro es un caserío, capital de la Parroquia Valle de Eroa del municipio Buchivacoa, estado Falcón, Venezuela. Su nombre se deriva del idioma indígena caquetío (Chucux), que traducido quiere decir "Plato de Barro". Sus habitantes en un 80% se dedican a la ganadería y a la agricultura, siendo éstas unas de las principales fuentes de trabajo.

Clima 
En el área climatológica, su temperatura oscila entre los 28 °C a 35 °C, debido a que es una zona semiárida las precipitaciones anuales son escasas.

Flora 
En su vegetación predomina la xerófila, está compuesta de cactus como tunas, cardones, buches, entre otros. Además existen árboles como el cují, flor amarilla, curarí, entre otros que dan vida a la vista panorámica.

Fauna 

Su fauna está compuesta de animales domésticos como cabras, vacas, perros, y animales silvestres como la iguana, zorrillos, conejos y aves comunes como la paraulata o "chuchube", pericos, corosobos, chiritas, y otros de diferentes de familias.

Véase también 
 Municipio Buchivacoa
 Falcón

Localidades del estado Falcón